Moltenow bezeichnet Orte in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland:

 Ortsteil Moltenow der Gemeinde Alt Meteln
 Ortsteil Moltenow der Gemeinde Jürgenshagen